Аксоксовилко има више значења:

 Аксоксовилко (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аксоксовилко (Лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику